Flentrop steht für

 Flentrop Orgelbouw, eine niederländische Orgelbaufirma 

Flentrop  ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Andries Flentrop (1910–2003), niederländischer Orgelbauer
 Hendrik Wicher Flentrop (1866–1950), niederländischer Orgelbauer